Invernada é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, localizado à sudeste do bairro Centro, próximo à divisa com o município de Parobé. Foi criado através da Lei Municipal nº 957 de 1987. Neste bairro está localizado o loteamento Morada Verde.

Bairros vizinhos 
 15 de Novembro
 Casa de Pedra
 Vila Nova

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha